Postjesweg (Amsterdam), straat in de gemeente Amsterdam.
 Postjesweg (metrostation), station van de Amsterdamse metro.